Łoskajmy ist ein polnischer Ortsname:
 Łoskajmy (Bartoszyce), Ort in der Gmina Bartoszyce im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Loschkeim, Kreis Bartenstein, Ostpreußen
 Łoskajmy (Sępopol), Ort in der Gmina Sępopol im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Looskeim, Kreis Gerdauen, Ostpreußen